Стамбульская футбольная лига 1947/1948 () — 44-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 19 октября 1947 года и закончился 4 апреля 1948 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1947/48
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1947 году
Спорт в Турции в 1948 году